Esta é uma lista de programas exibidos pelo canal a cabo Disney XD Brasil que era um canal masculino pra 6 a 14 anos. 31/03/2022 a Disney XD Brasil acabou devido ao foco ao Disney+ .

Programação antiga

Programação original de Disney XD (EUA)
 Aaron Stone (3 de julho de 2009 - 2010)
 Zeke & Luther (3 de julho de 2009 - 27 de maio de 2012)
Uma Banda Lá em Casa (20 de março de 2010 - 2012)
 Par de Reis (5 de dezembro de 2010 - 2014)
 Os Guerreiros Wasabi (12 de outubro de 2011 - 15 de maio de 2015)
 Lab Rats (5 de agosto de 2012 - 2016)
 Crash & Bernstein (13 de abril de 2013 - 15 de maio de 2015)
 Mega Med (23 de fevereiro de 2014 - 2016)
 Kirby Buckets (24 de janeiro de 2015 - 2017)
 Guia de um Gamer para Quase Tudo (12 de dezembro de 2015 - 2017)Pegadinha! (2016-2018) Mech-x4 (2017-2019)

AnimaçõesRandy Cunningham: Ninja Total (2 de novembro de 2012 - 2016)Slugaterranêo (2012-2016) 
 Galáxia Wander (8 de fevereiro de 2014 - 10 de fevereiro de 2017)
 Star Wars Rebels (18 de outubro de 2014 - 2018)
 Gravity Falls (2012-2016, 2016-2022 no Disney XD) 
 Penn Zero: Quase Herói (27 de julho de 2015 - 10 de novembro de 2017)Kid vs. Kat (2009 - 2022)Kick Buttowski: Suburban Daredevil (21 de abril de 2010 - 2013)DuckTales (2017) (2017-2021) (desde 2017-2018, 2020-2021 no Disney XD) 
 Operação Big Hero: A Série (2018-2021) Hulk e os agentes S.M.A.S.H (2013-2016)  Ultimate Homem-Aranha (2012-2017)  Lego Star Wars : as Aventuras do Freemake (2016-2018)Pa, Paw Kapow (2017-2019) Picles e Amendoim (2015-2018) Fangbone o menino bárbaro (2016-2017)Minhoca do Futuro (2016-2018) Star vs as Forças do Mal (2015-2018) A Lei de Milo Murphy (2017-2018) Marvel Spider-Man (2017-2020) Os Vingadores Unidos (2013-2019) Os Guardiões da Galáxia Missão em Fuga (2016-2018) 

Programação adquiridaEm Busca de GawaynJibber JabberLiga dos SupermalvadosMeu Amigo é um GiganteMisturebaO Mundo de QuestQuantum RayEsquadrão de Heróis (12 de outubro de 2009 - 2013)Iron Man - O Homem de Ferro (2009 - 2013)Beyblade: Metal Fusion (2010 - 2013)Como Irmãos (18 de julho de 2011 - 2013)Bichos quase vestidos (26 de setembro de 2011 - 2012)My Babysitter's a Vampire (19 de novembro de 2010 - 2013)A de Arrasou! (2 de janeiro  - 10 de agosto de 2012)
 Lego Ninjago: Masters of Spinjitzu (2012-2018)Bondi Band (2 de junho de 2011 - 2013)Pok & Mok (12 de agosto de 2012 - 2013)Acampamento Lakebottom (2013-2017) 
 Hubert & Takako  (6 de fevereiro de 2015 - 2017)
 Boyster, O Menino Ostra (18 de maio de 2015 - 2017)
 Mini Ninjas (4 de julho de 2015 - 2016)
 Yo-kai Watch (2016-2021)Frangos Estelares no Espaço (2019-2022) Caçadores de Trolls (2020-2022) 

Desenhos da Disney toonAs Aventuras de Timão e Pumba (03/06/2020-29/10/2021)   Quack Pack (01/11/2021-01/01/2022)       Hércules (03/06/2020-2022)        

Séries LatinasPeter Punk (21 de março de 2011 - 2013)Jungle Nest (2016)Juacas (2016-2019) O11ZE (2017-2018)Planetorama (2017-2018) 
 Cupcake & Dino: Serviços Gerais (2018-2021, 2022) Boris e Rufus (2018, 2021-2022) Ico Bit Zip (2021-2022) 

Antes exibidos pelo JetixOs Padrinhos Mágicos (2009 - 2018) (Novos episódios na Nickelodeon)Pucca (2009-2012)Clube dos Caça-MonstrosChaoticDinossauro Rei (2008 - 2014)Digimon Data SquadDigimon FrontierPower Rangers: Fúria da SelvaPower Rangers: Operação UltravelozWolverine e os X-MenYin Yang YoSéries originais do Disney Channel Dave, o Bárbaro (2009 - 2010)Phineas e Ferb (03/09/2009-2022) Zack e Cody: Gêmeos em Ação (2009 - 2011)Zack e Cody: Gêmeos a Bordo (2010 - 2011) Lilo & Stitch: A Série (01/11/2021-01/01/2022)  Os Vizinhos Green (2018-2022) Amphibia (2019-2022) The Owl House (2020-2022) Adolepeixes (2014, 2020-2022) Mickey Mouse (2013)'' (2013-2022)

Ligações externas 
 Site oficial brasileiro

Canais de televisão infantis
Disney XD